Prachovna nebo Práchovna bývala prachárna, sklad střelného prachu. Konkrétně může jít o:

 Prachovna, opevněný skalní útvar nedaleko zámku Hrubá Skála v Českém ráji,
 Prachovna (Morašice), rybník v katastru obce Morašice v okrese Chrudim,
 Prachovna (Seletice), rybník v katastru obce Seletice v okrese Nymburk,
 rozhledna Práchovna, Zálabská bašta v Kolíně,
 Pinkasův palác na ostrově Kampa v Praze,
Prachovna, osada náležící k obci Koněšín,